Zabór est le nom :

 de la gmina de Zabór, dans le powiat de Zielona Góra, dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Zabór, chef-lieu de cette gmina